Железного́рск — название нескольких городов и аэропорта в России:

Города 
 Железногорск — город в Красноярском крае.
  Железногорск — ЗАТО в Красноярском крае.
 Железногорск — город в Курской области.
 Железногорск-Илимский — город в Иркутской области.

Аэропорт 
 Железногорск — региональный аэропорт в 10 км к югу от города Железногорск-Илимский Иркутской области.